Rolando Vera es el nombre de:
Rolando Vera (1915-2001), una estrella y maestro mexicano de lucha libre;
Rolando Vera (1965-), atleta ecuatoriano.